«Алгебра и анализ» — математический журнал Санкт-Петербургского отделения Математического института имени В. А. Стеклова Российской академии наук. Основан в 1989 году. Выходит 6 номеров в год.

Первым главным редактором был член-корреспондент АН СССР Д. К. Фаддеев.

С отставанием в год, журнал полностью переводится на английский язык и издаётся под названием «St. Petersburg Mathematical Journal», в прошлом «Leningrad Mathematical Journal».

Главный редактор академик РАН С. В. Кисляков.

Показатели 
 На 2016 год MCQ журнала составил 0,40 при среднем по всем математическим журналам 0,22.

Примечания

Внешние ссылки
Алгебра и анализ: математический журнал 
Алгебра и анализ  на Общероссийском математическом портале
Страница журнала «Алгебра и анализ» на сайте Издательства «Наука» 

Математические журналы
Журналы РАН